Uddträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Uddträsket, Uppland, sjö i Östhammars kommun, 
Uddträsket, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (24,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn